Spirulina — género de cianobactérias
 Spirulina (suplemento dietético) — suplemento dietético para humanos e animais à base de cianobactérias do género Arthrospira
 Spirulina (subordem) — subordem da classe Cephalopoda
 Ochthephila spirulina  — espécie de gastrópode da família Hygromiidae